Anders Ohlsson (1959) – ex calciatore svedese
 Jan Ohlsson (1962) – attore svedese
 Kristina Ohlsson (1979) – scrittrice svedese
 Olof Ohlsson, detto anche Olle (1888-1962) – calciatore svedese
 Owe Ohlsson, noto anche come Ove Olsson (1938) – ex calciatore svedese
 Sebastian Ohlsson (1992) – calciatore svedese
 Sebastian Ohlsson (1993) – calciatore svedese
 Sven Ohlsson (1888-1947) – calciatore svedese
 Thomas Ohlsson (1958) – ex canoista svedese